Голубой Залив — название населённых пунктов в России:
 
 Голубой Залив — посёлок городского типа в составе города Ялта Крыма.
 Голубой Залив — дачный посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.

См. также 
 Дом отдыха Голубой залив